Watchmen peut désigner :

 Watchmen, série de comics scénarisée par Alan Moore et dessinée par Dave Gibbons, initialement publié en France sous le titre Les Gardiens ;
 Watchmen : Les Gardiens, film américano-britannique réalisé par Zack Snyder, sorti en 2009, adaptation du comics Watchmen ci-dessus ;
 Watchmen, série télévisée américaine, diffusée à partir d', inspirée du comics ;
 , groupe de musique canadien.